Нілґірі («блакитні гори»):
 Нілґірі «блакитні гори» — гірський масив в штатах Тамілнад та Керала на півдні Індії.
 Нілгірі — гори в Гімалаях, на території Непалу.
 Нілґірі — залізниця, що сполучає місто Метупалаям з високогірною станцією Удаґамандалам в горах Нілґірі, штат Тамілнад (Індія).
 Нілґірі — округ в штаті Тамілнад (Індія).
 Нілґірі — сорт індійського чаю.

Інше 
 INS Nilgiri — основний корабель свого класу фрегатів (1972-1996) ВМС Індії.

Див. також 
 Блакитні гори
 Блу-Маунтінс